Château de Laprée, à Quiestède, dans le Pas-de-Calais.

voir aussi 
 Laprée est un nom de famille français ;
 Jean Chausserie-Laprée, né en 1958, archéologue français.